Vlaşca est un nom propre et un toponyme d'origine slave désignant initialement une valachie (nom commun) et pouvant se référer actuellement à :
 Vlașca, un ancien județ de Roumanie actuellement remplacé (depuis 1968) par le județ de Giurgiu ;
 Vlașca localité de la communauté d'agglomération de Fetești en Roumanie ;
 Vlașca ou Vlaška, localités ou massifs montagneux en ex-Yougoslavie, comme Vlașca de Tchouprie, Vlașca de Mladenovats ou Vlașca de Trébiniée jadis habitées par des Valaques.